1985 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 
 9 января в залах Ленинградского Союза художников открылась выставка произведений ленинградской художницы Наталии Виссарионовны Смирновой, приуроченная к 50-летию творческой деятельности и 70-летию со дня рождения.
 Выставка произведений ленинградских художников — ветеранов Великой Отечественной войны «40 лет Великой победы» открылась в мае в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.
 Ретроспективная выставка произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного искусства «Ради жизни на Земле», посвящённая 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, открылась в мае в залах Государственного Русского музея.
 Выставка произведений Геворка Вартановича Котьянца открылась в Москве в выставочных залах Союза художников РСФСР.
 Международная художественная выставка социалистических стран «40-летию Победы» открылась в Москве.
 Всероссийская художественная выставка «Мир отстояли — мир сохраним» открылась в Москве в Центральном выставочном зале с участием Ирины Балдиной, Алексея Еремина, Энгельса Козлова, Марины Козловской, Бориса Лавренко, Юрия Непринцева, Дмитрия Обозненко, Владимира Саксона, Виталия Тюленева и других художников Российской Федерации.
 Выставка произведений «Художники Ленинграда в борьбе за мир» открылась в Турку, Финляндия, с участием Валерия Ватенина, Вячеслава Загонека, Энгельса Козлова, Евсея Моисеенко, Сергея Осипова, Леонида Ткаченко, Виталия Тюленева, Бориса Шаманова и других мастеров изобразительного искусства Ленинграда.
 Выставка «40 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Дипломные работы выпускников института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина и государственного художественного института имени В. И. Сурикова» открылась в Ленинграде в музее Академии художеств.
 В Москве на Калужской площади открыт бронзовый памятник В. И. Ленину, работы скульптора Л. Е. Кербеля и архитектора Г. В. Макаревича.
 Выставка произведений Виктора Михайловича Орешникова открылась в Музее Академии художеств в Ленинграде.
 Выставка произведений Михаила Павловича Труфанова открылась в Музее Академии художеств в Ленинграде.
 Выставка произведений Рахиной Валентины Ивановны открылась в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.
 Выставка произведений Валерия Владимировича Ватенина (1933—1977) открылась в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.
 Выставка произведений Виталия Ивановича Тюленева открылась в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.
 Республиканская художественная выставка «Советская Россия» открылась в Москве.
 Выставка произведений Самуила Григорьевича Невельштейна открылась в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.
 XV-я выставка произведений молодых московских художников открылась в доме художника на Кузнецком мосту.

Скончались 
 21 февраля — Харченко Борис Дмитриевич, русский советский живописец и педпгог (род. в 1927).
 4 марта — Глебова Татьяна Николаевна, русский живописец, график, иллюстратор книг (р. в 1900 г.)
 28 марта — Шагал Марк Захарович, российский художник, с 1923 года живший во Франции (род. в 1887).
 26 апреля — Кондратьев Павел Михайлович, русский советский живописец, график, иллюстратор (род. в 1902).
 31 августа — Голубев Василий Васильевич, русский советский живописец (род. в 1925).
 4 сентября — Епифанов Геннадий Дмитриевич, русский советский художник-график, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член-корреспондент Академии художеств СССР (род. в 1900).
 11 сентября — Фёдоров Вячеслав Андреевич, русский советский живописец, Заслуженный художник Российской Федерации (род. в 1918)
 12 октября — Осипов Сергей Иванович, русский советский живописец и педагог (род. в 1915).

Полная дата неизвестна 
 Фокин Леонид Андреевич, российский советский живописец (род. в 1930).
 Тоидзе Ираклий Моисеевич, российский советский живописец и график, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат четырёх Сталинских премий, автор плаката «Родина-мать зовёт!» (род. в 1902).

Примечания

См. также 

 Союз художников СССР
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Источники 
 Выставка произведений ленинградских художников — ветеранов Великой Отечественной войны. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1985.
 «Ради жизни на Земле. 40 лет Великой Победы». Выставка произведений. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративно-прикладное и народное искусство. Л., Государственный Русский музей, 1985.
 Всероссийская художественная выставка «Мир отстояли — мир сохраним». Каталог. М., Министерство культуры, 1985.
 Художники Ленинграда в борьбе за мир. Каталог выставки. Л., Художник РСФСР, 1985.
 Наталия Виссарионовна Смирнова. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1984.
 Виктор Михайлович Орешников. Каталог выставки. Живопись. М., Изобразительное искусство, 1985.РСФСР, 1985.
 Геворк Вартанович Котьянц. Живопись. Графика. Каталог выставки. М., Советский художник, 1985.
 Рахина Валентина Ивановна. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1985.
 Валерий Владимирович Ватенин. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1985.
 Виталий Иванович Тюленев. Выставка произведений. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1985.
 40 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Дипломные работы выпускников института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина и государственного художественного института имени В. И. Сурикова. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1985.
 Самуил Григорьевич Невельштейн. Выставка произведений. Каталог. М., Советский художник, 1985.
 Михаил Павлович Труфанов. Каталог выставки. М., Изобразительное искусство, 1985.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том первый. — М: Искусство, 1970.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том второй. — М: Искусство, 1972.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 1,2. — М: Советский художник, 1979.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том четвёртый. Книга первая. — М: Искусство, 1983.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том 4-й, книга вторая. — Санкт-Петербург: Гуманитарное агентство Академический проект, 1995.
 Время перемен. Искусство 1960—1985 в Советском Союзе. — Санкт-Петербург: Государственный Русский музей, 2006. ISBN 5-93332-199-0.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., Первоцвет, 2007.

Изо
История искусства СССР по годам